У фіналі Роджер Федерер переміг Марата Сафіна з рахунком 7–6(7–3), 6–4, 6–2. Це перемога дозволила Федереру вперше в його кар'єрі вийти на перший рядок рейтингу ATP, на якому він протримається рекордні 237 тижнів підряд.

Андре Агассі, який був чемпіоном за рік до того, програв у півфіналі Сафіну з рахунком 6–7(6–8), 6–7(6–8), 7–5, 6–1, 3–6, таким чином перервавши свою серію з 26 перемог підряд.

Також Сафін у чвертьфіналі переміг першого номера посіву Енді Роддіка.  Це був єдиний випадок у кар'єрі Роддіка, коли він був посіяний під першим номером на турнірі Великого шолома.

Seeds 
Сіяних гравців вказано нижче. Роджер Федерер — чемпіон, для інших вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 2004 Australian Open Men's Singles draw

2004 у тенісі‎
Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу